Anatoli Rybakow ist der Name folgender Personen:

* Anatoli Fjodorowitsch Rybakow (1923–1989), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Anatoli Michailowitsch Rybakow (1919–1962), sowjetischer Filmregisseur
 Anatoli Naumowitsch Rybakow (1911–1998), sowjetischer Schriftsteller
 Anatoli Nikolajewitsch Rybakow (* 1985), russischer Langstreckenläufer